mianownik (matematyka)
 mianownik (przypadek)